Simelane ist der Familienname folgender Personen:

 Constance Simelane, eswatinische Politikerin
 David Thabo Simelane (* 1956), Serienmörder in Eswatini
 Eudy Simelane (1977–2008), südafrikanische Fußballspielerin und LGBT-Aktivistin
 Sibongile Ndlela-Simelane, eswatinische Ministerin und Politikerin
 Tiffany Simelane (1988–2009), Schönheitskönigin